Adam Persson, född 13 juli 1994 i Tingsryd, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings i Hockeyettan. Perssons moderklubb är Tingsryds AIF med vilka han också inledde sin seniorkarriär i Hockeyettan. Han var med och spelade upp dem till Hockeyallsvenskan 2015 och fortsatte spela för dem två säsonger i Hockeyallsvenskan innan han skrev på för storsatsande Kalmar HC i Hockeytvåan. Till säsongen 2020/21 skrev Persson kontrakt med Kalmars lokalkonkurrent Nybro Vikings.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1994
Levande personer
Män
Spelare i Kalmar HC
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tingsryds AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare